Форкад () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Форкад, Теодор-Огюстен (1816—1885) — католический прелат, первый епископ Токио, апостольский викарий Японии.
 Форкад, Эжен (1820—1869) — французский публицист.